Сенек — может означать:
 Сенек — бревенчатый домик шорцев, народа юго-восточной части Западной Сибири.

Топоним 

Населённые пункты
 Сенек — село в Каракиянском районе Мангистауской области Казахстана.
 Сенек — село в Купянском районе Харьковской области Украины.

Реки
 Сенек — река в Калужской области России, приток Рессеты.